Una lapicera es un utensilio para escribir que consiste en un tubo hueco, de plástico o de metal, con un depósito cilíndrico de una tinta viscosa en su interior y una bolita metálica en la punta que gira libremente y hace salir la tinta de forma uniforme. El término 'lapicera' se utiliza principalmente en los países de: México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay.

Una lapicera puede referirse a:
 el bolígrafo, una herramienta de escritura con tinta espesa y una pequeña esfera de metal en su punta;
 el portaplumas, mango en que se coloca la pluma metálica para escribir o dibujar. También se denomina 'palillero';
 la pluma estilográfica, una herramienta de escritura que utiliza tinta líquida;
un portaminas, en algunas zonas de España muy importantes, como Palencia, Valladolid, Rioja, Toro (Zamora), Gijón (Asturias) y Peralta (Navarra).